Good ("buono" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Good - L'indifferenza del bene – film del 2008 diretto da Vicente Amorim

Geografia 
 Good – comunità della Contea di Hampshire, Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)
 Ghiacciaio Good – ghiacciaio dell'Antartide

Musica 
 Good – album dei Morphine del 1992 
 Good – singolo dei Better Than Ezra del 1995, dall'album Deluxe
 Good – album dei Goodshirt del 2001 
 GOOD Music – etichetta discografica di Kanye West

Persone 
 Curtis Good – calciatore australiano
 Denzelle Good – giocatore di football americano statunitense
 Ernst Good – ex sciatore alpino svizzero
 Esther Good – ex sciatrice alpina svizzera
 Irving John Good – matematico e crittografo britannico
 James William Good – politico statunitense
 Jonathan Good, meglio conosciuta come Jon Moxley – wrestler statunitense
 Matthew Good – cantautore e musicista canadese
 Mignon Good Eberhart – scrittrice statunitense
 Nicole Good – sciatrice alpina svizzera
 Timothy Good – ufologo e violinista britannico

Teatro 
 Good – commedia di Cecil Philip Taylor del 1981, da cui è tratto il film Good